Iabroud ou Iabrud (يبرود) é uma cidade da Síria situada a 80 km ao norte da capital,  Damasco, tem cerca de 25,891 mil habitantes e está situada a 1550 m de altitude.

Economia

Além do comércio, a avicultura é a principal fonte de renda. A cidade se destaca na região pelo importante centro de comércio, e por um desenvolvimento acelerado.

Imigrantes

Os pais do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, Saúl Menem (1898-1975) e Mohibe Akil (1907-1977), nasceram, ambos, em Iabrud e emigraram para a Argentina antes do final da Primeira Guerra Mundial.

Sua importância para a sociedade latino americana deriva do grande número de imigrantes árabes, aldeões nascidos no entorno dessa cidade, que um dia, vieram a se estabelecer nesse e outros países da América.

Durante o início do século XX (1910 a 1930) milhares de árabes, eram perseguidos pelos turcos, o quer os levou a migrar dessas cidades para os centros urbanos mais importantes do Sudeste Brasileiro.

Curiosidades

O aramaico foi, possivelmente, a língua falada por Jesus e ainda hoje é a língua materna de algumas pequenas comunidades no Oriente Médio, especialmente no interior da Síria; e sua longevidade se deve ao fato de ser escrito e falado pelos aldeões cristãos que durante milênios habitavam as cidades ao norte de Damasco, capital da Síria, entre elas reconhecidamente os vilarejos de Maalula e Iabrud, esse último "onde Jesus Cristo hospedou-se por 3 dias"

Guerra Civil Síria
A cidade foi tomada por rebeldes durante a Guerra Civil Síria e retomada no dia 15 de março de 2013.

Ligações externas
WikiMapia

Localidades da Síria
Família real de Emesa